Astley es un apellido y un topónimo que puede hacer referencia a:

 Philip Astley (1742–1814), un jinete y acróbata británico.
 Rick Astley (1966), un cantante británico.
 dos parroquias civiles de Inglaterra y los pueblos homónimos que se ubican en ellas:
 Astley, en el condado de Shropshire.
 Astley, en el condado de Warwickshire.